Benson  kan syfta på:

 Benson (TV-serie) – en amerikansk situationskomedi 1979–1986
 Benson & Hedges Championship – en professionell snookerturnering som spelades 1990–2009

Personer
 Benson (auktor) – ett auktornamn
 Benson (efternamn) – personer med efternamnet Benson
 Benson Henderson (1983–), en amerikansk MMA-utövare
 Benson John Lossing (1813–1891), en amerikansk xylograf och skriftställare

Geografi

Antarktis 

 Benson (udde),

Storbritannien 

 Benson, Oxfordshire, ort,

USA 

 Benson, North Carolina, ort, Johnston County, 
 Benson, Illinois, ort, Woodford County, 
 Benson, Minnesota, countyhuvudort, Swift County, 
 Benson, Pennsylvania, Somerset County, 
 Benson, Vermont, Rutland County, 
 Benson, Arizona, ort, Cochise County, 
 Benson, Utah, ort, Cache County,

Se även
 Benson County
 Mount Benson

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar